Упокой:

 Упокой — река в Смоленской области.
 Упокой — деревня в Смоленской области.